Gunilla Larsson och liknande namn kan avse

Gunilla Larsson (född 1945), svensk skådespelare
Gunilla Norling (född 1943), svensk skådespelare och röstskådespelare, född Gunilla Olsson, under en tid Gunilla O. Larsson och även Gunilla Ohlsson-Larsson

Se även 

 Gunilla Olsson (född 1947), svensk skådespelare